Els protòstoms (Protostomia, gr.: 'primera boca') són un tàxon d'animals que, juntament amb els deuteròstoms, componen els bilaterals, animals amb simetria bilateral.

La principal distinció amb els deuteròstoms es troba en el desenvolupament embrionari. En els protòstoms, el blastòpor de l'embrió esdevé la boca en l'adult, en canvi serà l'anus en els deuteròstoms.

Les dades moleculars apunten a una divisió en quatre grups: 
 Ecdysozoa, per exemple Arthropoda
 Lophotrochozoa, per exemple Mollusca i Annelida.
 Platyzoa, per exemple Platyhelminthes.
 Gnathifera

Cladograma 
Aquesta és la filogènia d'acord amb les anàlisis genètiques:

Referències